

Площа Перемоги — площа в місті Біла Церква, 
 Площа Перемоги — площа в місті Кременчук, 
 Площа Перемоги — площа в місті Мелітополь, 
 Площа Перемоги — площа в місті Сєвєродонецьк, 
 Площа Перемоги — площа в місті Херсон, 
 Площа Перемоги — площа в місті Умань, 

 Площа Перемоги — назва Галицької площі в місті Київ у 1952—2023 роках

Транспорт 
 «Площа Перемоги» — станція лінії Київського швидкісного трамвая
 «Площа Перемоги» — проектована станція Київського метрополітену

Площа Перемоги — площа в місті Мінськ

Транспорт 
 «Площа Перемоги» — станція Мінського метрополітену

Див. також 
 Вулиця Перемоги
 Проспект Перемоги

Площі